Viatcheslav Anatolievitch Kozlov, dit Slava, - en  et en anglais :  - (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est l'oncle du joueur de hockey professionnel, Vladislav Namestnikov.

Carrière 

Choisi lors de la draft 1990 en  par les Red Wings de Détroit, il fut un membre important lors des deux coupe Stanley gagnées par Detroit en 1997 et 1998.

Il fut également l'un des membres du Russian Five mis en place par Scotty Bowman.

Il quitte Détroit pour rejoindre les Sabres de Buffalo en 2001, puis l'année suivante les Thrashers d'Atlanta. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa et 2012 avec l'OHK Dinamo.

Il représente l'équipe de Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988|| Khimik Voskressensk||  URSS||  2|| 0 ||  0||  0|| 0|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS || 14|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|- 
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS || 45|| 14|| 12|| 26|| 38|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS || 45|| 11|| 13|| 24|| 46|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| CSKA Moscou|| Superliga || 11|| 6|| 5|| 11|| 12|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 45|| 23|| 36|| 59|| 54|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1992-1993|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 17|| 4|| 1|| 5|| 14|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 1993-1994|| Red Wings d'Adirondack|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 15|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 77|| 34|| 39|| 73|| 50|| 7|| 2|| 5|| 7|| 12
|- 
| 1994-1995|| CSKA Moscou|| Superliga|| 10|| 3|| 4|| 7|| 14|| || || || || 
|-
|  1994-1995|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 46|| 13|| 20|| 33|| 45|| 18|| 9|| 7|| 16|| 10
|- 
| 1995-1996|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 82|| 36|| 37|| 73|| 70|| 19|| 5|| 7|| 12|| 10
|-
|  1996-1997|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 75|| 23|| 22|| 45|| 46|| 20|| 8|| 5|| 13|| 14
|- 
| 1997-1998|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 80|| 25|| 27|| 52|| 46|| 22|| 6|| 8|| 14 || 10
|-
| 1998-1999|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 79|| 29|| 29|| 58|| 45|| 10|| 6|| 1|| 7|| 4
|- 
| 1999-2000|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 72|| 18|| 18|| 36|| 28|| 8|| 2|| 1 || 3|| 12
|-
| 2000-2001|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 72|| 20|| 18|| 38|| 30|| 6|| 4|| 1|| 5|| 2
|- 
| 2001-2002|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 38|| 9|| 13|| 22|| 16|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Thrashers d'Atlanta|| LNH|| 79|| 21|| 49|| 70|| 66|| || || || || 
|- 
| 2003-2004|| Thrashers d'Atlanta|| LNH|| 76|| 20|| 32|| 52|| 74|| || || || || 
|-
| rowspan="2"| 2004-2005|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 38|| 12|| 18|| 30|| 69|| || || || || 
|- 
|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 8|| 2|| 4|| 6|| 0|| 4|| 1|| 0|| 1 || 8
|-
| 2005-2006|| Thrashers d'Atlanta|| LNH|| 82|| 25|| 46|| 71|| 33|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Thrashers d'Atlanta|| LNH|| 81|| 28|| 52|| 80|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0 || 6
|-
| 2007-2008 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 82 || 17 || 24 || 41 || 26 || || || || || 
|-
|2008-2009 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||82 ||26 ||50 ||76 ||44 || || || || || 
|-
|2009-2010 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH || 55 ||8 ||18 ||26 ||33 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 40|| 11|| 14|| 25|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| 21|| 2|| 7|| 9|| 14
|-
|2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 44|| 8|| 15|| 23|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 13|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 8|| 18|| 26|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 46|| 5|| 8|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -

| || 356 ||497 ||853 ||704 || 118|| 42|| 37|| 79|| 82

Références 

Naissance en mai 1972
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Gagarine